Un ministère de l'Énergie ou département de l'Énergie est l'organisation gouvernementale chargée des questions de politique énergétique. Son nom et son périmètre varient suivant les pays.

Quelques ministères